Troj Sivan Melet (; Johanezburg, 5. jun 1995) australijski je pevač, tekstopisac, glumac i jutjuber. Stekavši slavu kao pevač na Jutjubu i učesnik na australijskim takmičenjima talenata, Sivan je 2013. godine potpisao ugovor sa diskografskom kućom -{EMI Australia}-, а 2014. objavio svoj debi EP, -{TRXYE}-, koji je dostigao peto mesto na listi Bilbord 200. Vodeći singl s ovog EP-a, -{Happy Little Pill}-, dostigao je deseto mesto na listi -{ARIA Charts}-. Godine 2015, objavio je svoj drugi EP, -{Wild}-, nakon čega je usledio debi studijski album -{Blue Neighbourhood}-, čiji je vodeći singl -{Youth}- postao Sivanov prvi singl koji se našao među prvih četrdeset numera na listi Bilbord hot 100, dosegavši broj 23. Njegov drugi studijski album, -{Bloom}- (2018), dostigao je treće mesto u Australiji i četvrto na Bilbordu 200.

Izjasnio se kao homoseksualac 2013. godine, i od tada je aktivan i kao LGBT aktivista. Oktobra 2014, list Tajm svrstao je Troja među „Dvadeset pet najuticajnijih mladih ljudi godine”.

Privatni život 
Troj Sivan rođen je u Johanezburgu, Južnoafrička Republika.Njegova porodica se preselila u Australiju kada je on imao dve godine zbog rastućeg kriminala u Južnoj Africi. Odrastao je u Pertu, Zapadna Australija, sa roditeljima, dvojicom braće i sestrom. Sivan ima jevrejsko poreklo, međutim, izjašnjava se kao ateista. Pohađao je školu „Karmel” do 2009. godine, kada je započeo obrazovanje na daljinu.

Od 2019. godine živi u Los Anđelesu sa dečkom, Džejkobom Biksemanom.

Sivan ima blagi oblik Marfanovog sindroma.

Karijera

Muzika 
Sivanova muzička karijera začeta je 2006, 2007. i 2008. godine, kada je pevao u TV emisiji -{Channel Seven Perth Telethon}-. Njegov nastup iz 2006. godine uključio je i duet sa pobednikom Australijskog idola, Gajom Sebastijanom. Na takmičenju -{StarSearch}- 2007. je stigao do finala. Njegov debi EP, -{Dare To Dream}-, objavljen je juna 2007. godine. Februara 2010, Sivan je otvorio -{We Are the World 25 for Haiti (YouTube Edition)}-, humanitarni muzički video koji je nastao kako bi se sakupila sredstva za žrtve zemljotresa na Haitiju 2010. godine.

Juna 2013, Sivan je potpisao ugovor sa diskografskom kućom -{EMI Australia}-. Svoj prvi EP, -{TRXYE}-, objavio je 15. avgusta 2014. godine. Ovaj EP je došao do prvog mesta na servisu Ajtjuns u preko 55 zemalja. Album je debitovao na petom mestu na listi Bilbord 200, postavši prvi Sivanov album na listi Top 10. Pesma -{Happy Little Pill}- je dostilga deseto mesto na listi -{ARIA Signles Chart}-. Takođe, prodata je u preko 35.000 primeraka, zbog čega je sertifikovana kao zlatno izdanje od strane udruženja -{Australian Recording Industry Association}-.

Sivan je decembra 2015. objavio svoj drugi EP — -{WILD}-, koji je pratila trilogija spotova naslovljena -{Blue Neighbourhood}-. Trilogija je sačinjena od pesama -{Wild}-, -{Fools}- i -{Talk Me Down}-. Ovaj EP je takođe služio kao uvertira u njegov album, -{Blue Neighbourhood}-, objavljen 4. decembra 2015. godine. Sivan je promovisao svoj debitantski studijski album Blue Neighbourhood i EP -{WILD}- svojom prvom turom — -{Troy Sivan Live}- (2015). Dalje je promovisao album 2016. godine, na turama -{Blue Neighbourhood Tour}- i -{Suburbia Tour}-. Maja 2017, Sivan je sarađivao sa Martinom Gariksom na pesmi -{There for You}-.

Singl -{My My My}- objavio je zajedno sa pratećim spotom januara 2018. godine. Časopis Pičfork je vokale u pesmi -{My My My}- opisao kao „samouverene”, dok je -{NPR Music}- istakao značaj pesme i spota u pokazivanju Sivanovog samopouzdanja u izražavanju seksualnosti, navodeći da: „nije svakodnevna pojava videti mladog, mršavog, kvir momka koji je u potpunosti dosledan sebi u spotu”. Kasnije je potvrđeno da će se na novom albumu naći duet sa Arijanom Grande, pod naslovom -{Dance To This}-. Pesma -{Bloom}- objavljena je 2. maja 2018, kao treći singl (nakon pesme -{The Good Side}-). Takođe maja 2018, Sivan je gostovao na koncertu Tejlor Svift, u okviru -{Reputation Stadion Tour}-, kada je objavio da će mu se drugi album zvati -{Bloom}-. Album je izašao 31. avgusta 2018. godine. Troj je potvrdio da su nove numere inspirisane njegovim dečkom, američkim modelom Džejkobom Biksmanom. Oktobra 2018, Sivan je sarađivao sa britanskom pevačicom i tekstopiscem Čarli XCX na singlu 1999. Januara 2019, Sivan je objavio singl -{I’m So Tired}- u saradnji sa američkim pevačem i tekstopiscem Lauvom.

Spotovi 

Spotovi Troja Sivana često sadrže LGBTQ tematiku. Trilogija -{Blue Neighbourhood}- sledi priču o dva gej tinejdžera koji su u tajnoj vezi, dok je u spotu za pesmu -{Youth}- Sivan prikazan u vezi sa drugim muškarcem. Njegov spot za pesmu -{Heaven}- sadrži snimke istorijskih LGBTQ pokreta i parova, kao i prikaz senzualnih dodira Sivana i anonimnog muškarca uz parolu „Kako da dođem do raja, a da ne izgubim deo sebe?” i „Ako gubim deo sebe, možda i ne želim raj.” Naveo je da mu ovakvi prikazi veoma znače zbog činjenice da odrastajući gotovo nikada nije imao prilike da vidi ikakvu vrstu LGBTQ veza na televiziji i u spotovima.

Gluma 
Godine 2007, Sivan je glumio Olivera Tvista u predstavi „Olivere!” pozorišta Regal. Naredne godine je angažovan na kratkometražnom filmu Betrand Užasni (Betrand the Terrible). Takođe 2008. godine, igrao je Džejmsa Hauvelta u filmu X-Men Origins: Wolverine. Ulogu je dobio zahvaljujući snimku sa televizijskog nastupa iz 2007. godine, koji je privukao pažnju holivudskog agenta. U junu 2009, dobio je glavnu ulogu u filmu Spud, adaptaciji istoimenog romana južnoafričkog pisca Džona van de Rauta. Glumio je i u nastavcima ovog filma — Spud 2: The Madness Continues (2013) i Spud 3: Learning to Fly (2014). Pojavio se i u predstavi „Čekajući Godoa” Semujela Beketa (2010), kao i u filmu -{Boy Erased}- iz 2018. godine.

Reference

Spoljašnje veze 
 Zvanični sajt Troja Sivana
 Troj Sivan na IMDb-u

Рођени 1995.
Аустралијски певачи
ЛГБТ+ глумци
Активисти за права ЛГБТ+ особа